Editorial De Vecchi, filial espanyola de l'empresa italiana Giovanni de Vecchi Editore 
 Irene Vecchi (Livorno, 10 de juny de 1989), tiradora d'esgrima italiana
 Orazio Vecchi (Mòdena, Emilia, 1550 - 1605), compositor italià 
 Orfeo Vecchi (Milà, 1540 ~1604 ) compositor italià